Phyllachorales är en ordning av svampar. Phyllachorales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phyllachorales